Sam na sam – program telewizyjny
 Sam na sam – film obyczajowy z 1977 roku w reżyserii Andrzeja Kostenki

albumy muzyczne 
 Sam na sam – album zespołu Fenomen
 Sam na sam – album Ewy Farnej